Протасьев — русская фамилия. Образована от полной формы личного мужского имени греческого Протасий, от усеченной формы которого Протас образована однокоренная русская фамилия Протасов.
 Протасьевы — русский дворянский род

Носители 
 Протасьев, Пётр Данилович - стольник, воевода в Красноярске (1643-1647), Путивле (1652—54), Смоленске (1655).
 Протасьев, Александр Петрович (?-1699) — окольничий, начальник Владимирского судного приказа, организатор и руководитель судостроением кораблей для Азовского флота при Петре I, адмиралтеец.
 Протасьев, Владимир Александрович (1855 — после 1908) — российский инженер путей сообщения, начальник Киевского округа путей сообщения.
 Леонид Протасьев — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский в XVI веке. 
 Протасьев, Николай Васильевич (1852 — 1915) —  Олонецкий, Самарский и Харьковский губернатор.

Производные
Протасьево — название населённых пунктов в России.